L'amore fatale – romanzo del 1997 di Ian McEwan.
L'amore fatale – film del 2004 tratto dal romanzo.